Tenisový turnaj WTA Femminili di Palermo 2012 se konal ve dnech 9. až 15. července v italském Palermu na otevřených antukových dvorcích jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Ve finále porazila italská hráčka Sara Erraniová, nasazená jako číslo jedna, Barboru Záhlavovou-Strýcovou ve dvou setech 6-1, 6-3. Titul v ženské čtyřhře si připsala česká dvojice Renata Voráčová a Barbora Záhlavová-Strýcová.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 
  Sara Erraniová (vítězka)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Julia Görgesová (čtvrtfinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová (1. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (čtvrtfinále)
  Polona Hercogová (1. kolo)
  Alizé Cornetová (2. kolo)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (finále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráčky, které do hlavní soutěže obdržely divokou kartu:
  Nastassja Burnettová
  Maria Elena Camerinová
  Anastasia Grymalská

Hráčky, které do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace:
  Estrella Cabezaová Candelaová
  Dia Jevtimovová
  Katalin Marosiová
  Valentina Ivachněnková
  Sacha Jonesová – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
z dvouhry
  Kaia Kanepiová (zranění paty)
  Michaëlla Krajiceková
  Alexandra Panovová
  Šachar Pe'erová
  Agnieszka Radwańská (nemoc hiorních cest dýchacích)
  Francesca Schiavoneová (bronchitida)
  Galina Voskobojevová
  Klára Zakopalová

 Skrečování 
z dvouhry
  Katalin Marosiová
  Anna Tatišviliová
ze čtyřhry
  Estrella Cabezaová Candelaová

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Sara Erraniová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Irina-Camelia Beguová
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=8
| RD1-team3=

 Dolní polovina 

| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Cohen
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= K Marosi
| RD2-score03-1= 
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= J Görges
| RD2-score04-1=w/o
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= C Suárez Navarro
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A Tatišvili
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2r
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= L Robson
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= R Vinci
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=8
| RD3-team01={{nowrap| B Záhlavová-Strýcová}}
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=64
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= J Görges
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=77
| RD3-score02-3=1

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= C Suárez Navarro
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= L Robson
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=8
| RD4-team01=

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (vítězky)
  Darija Juraková /  Katalin Marosiová (finále)
  Věra Duševinová /  Edina Gallovitsová-Hallová (semifinále)
  Jelena Bovinová /  Alizé Cornetová (čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Palermo Ladies Open